Laupen kan verwijzen naar Zwitserse plaatsen:

 Laupen (Bern), een gemeente in kanton Bern.
 Laupen (district), een district in kanton Bern.
 Laupen (Zürich), een dorp in kanton Zürich.
 Laupen (Sankt Gallen), een dorpje in kanton Sankt Gallen.